Cayetana de Zulueta – politica italiana
 Ernesto de Zulueta y Samá – politico spagnolo
 Julián de Zulueta – politico spagnolo
 Luis de Zulueta – politico spagnolo